Zadeh ist der Familienname folgender Personen:

 Alik Ismail-Zadeh (* 1961), mathematischer Geophysiker
 Amelie Zadeh (* 1985), österreichische bildende Künstlerin
 Aziza Mustafa Zadeh (* 1969), aserbaidschanische Komponistin, Pianistin und Sängerin
 Davoud Monchi-Zadeh (1914–1989), Iranist und Gründer der SUMKA-Partei
 Ebrahim Monchi-Zadeh (1879–1918), iranischer Revolutionär und Konstitutionalist
 Lotfi Zadeh (1921–2017), aserbaidschanisch-US-amerikanischer Mathematiker, Informatiker und Vater der Fuzzy-Logik
 Mostafa Mosleh-Zadeh (* 1960), iranischer Diplomat
 Mustafa Hassan Zadeh (* 1996), österreichischer Basketballspieler

sowie in abgewandelter Form von
 Vaqif Mustafazadə (1940–1979), aserbaidschanischer Komponist und Pianist

Siehe auch:
 Zade